The Birds bezeichnet:
 Die Vögel (Film), ein Spielfilm von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1963
 The Birds (britische Band), eine britische Band der 1960er Jahre
 The Birds (japanische Band), eine japanische Band

Siehe auch:
 Birds
 The Byrds, US-amerikanische Country-/Folk-/Rockband